Matthew Highmore (né le  à Halifax, dans la province de la Nouvelle-Écosse au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace. Il évolue à la position de centre.

Carrière de joueur

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2012-2013 || Sea Dogs de Saint-Jean || LHJMQ ||30 ||4 ||5 ||9 ||26 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2013-2014 || Sea Dogs de Saint-Jean || LHJMQ ||68 ||19 ||31 ||50 ||62 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2014-2015 || Sea Dogs de Saint-Jean || LHJMQ ||62 ||11 ||13 ||24 ||60 ||5 ||0 ||1 ||1 ||6
|-
| 2015-2016 || Sea Dogs de Saint-Jean || LHJMQ ||65 ||22 ||53 ||75 ||38 ||17 ||9 ||11 ||20 ||12
|-
| 2016-2017 || Sea Dogs de Saint-Jean || LHJMQ ||64 ||34 ||55 ||89 ||46 ||18 ||6 ||18 ||24 ||14
|-
| 2017-2018 || IceHogs de Rockford || LAH ||64 ||24 ||19 ||43 ||24 ||13 ||2 ||7 ||9 ||2
|-
| 2017-2018 || Blackhawks de Chicago || LNH ||13 ||2 ||0 ||2 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2018-2019 || IceHogs de Rockford || LAH ||12 ||3 ||6 ||9 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2019-2020 || IceHogs de Rockford || LAH ||21 ||4 ||8 ||12 ||14 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2019-2020 || Blackhawks de Chicago || LNH ||36 ||2 ||4 ||6 ||6 ||9 ||3 ||1 ||4 ||2
|-
| rowspan=2 | 2020-2021 || Blackhawks de Chicago || rowspan=2 | LNH || 24 || 0 || 2 || 2 || 6 || - || - || - || - || -
|-
| Canucks de Vancouver || 18 || 3 || 2 || 5 || 2 || - || - || - || - || -
|-
| 2021-2022 || Canucks de Vancouver || LNH || 46 || 5 || 7 || 12 || 14 || - || - || - || - || -

| 137 || 12 || 15 || 27 || 28 || 9 || 3 || 1 || 4 || 2

Au niveau international 

|-
| 2013 || align=left| Canada Atlantique U17 || align="left"|Défi mondial U17 || 5 || 1 || 3 || 4 || 4 || align="left"| place

Notes et références 

Naissance en février 1996
Naissance à Halifax (Nouvelle-Écosse)
Joueur international canadien de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Joueur de la Ligue nationale de hockey non repêché
Joueur des Sea Dogs de Saint-Jean
Joueur des IceHogs de Rockford
Joueur des Blackhawks de Chicago
Joueur des Canucks de Vancouver